Agena (ster), dubbelster in het sterrenbeeld Centaur (Centaurus).
Agena (raket), onbemand ruimtevaartuig in het kader van het Amerikaanse Geminiprogramma.